Ziegfeld Follies (revue), 1907-1931, 1934, 1937, 1943, 1956, 1957
 Ziegfeld Follies (film), 1946

 Florenz Ziegfeld, oprichter van de Ziegfeld Follies